Српски југ може да се односи на:

 Српски југ (магазин)
 Српски југ (часопис)